Андреа дель Верроккйо (італ. Andrea del Verrocchio, справжнє ім'я — Андреа ді Мікеле Чоні; 1435, Флоренція — 1488, Венеція) — італійський скульптор.
 6105 Верроккйо (6105 Verrocchio) — астероїд головного поясу.